Фейжо (порт. Feijó) может означать:

 Топоним
 Фейжо — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри;
 Фейжо — район в Португалии, входит в округ Сетубал.

Фамилия
 Фейжо, Диогу Антониу — бразильский государственный деятель.